Drillia asaedai är en snäckart som först beskrevs av Hertlein och Strong 1951.  Drillia asaedai ingår i släktet Drillia och familjen Drilliidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
asaedai